Nasavrky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Nasavrky (okres Chrudim)
Nasavrky (okres Ústí nad Orlicí)
Nasavrky (okres Tábor)